Le Grand Raid 2021, trente-troisième édition du Grand Raid, a lieu du 21 octobre au 24 .

Cette édition propose des parcours légèrement modifiés en raison des incendies de novembre 2020 qui ont fragilisé les remparts du Maïdo.

Catégories de course 
Quatre courses sont proposées à l'ensemble des participants ; distance et dénivelé en 2021 :

 le Grand-Raid ou Diagonale des Fous -  et  de D+ 
 le Trail de Bourbon -  et  de D+ 
la Mascareignes -  et  de D+
le Zembrocal Trail - relais à 3 de  et  de D+

Vainqueurs

Notes et références

Voir aussi 
 
 Grand Raid

Grand Raid
Compétition de course à pied à La Réunion
2021 à La Réunion
Athlétisme en 2021
Sport en France en octobre 2021